Podrid (Čajniče, BiH), naselje pripojeno Zaborku
 Podrid (Foča-Ustikolina, BiH), naselje pripojeno Podgrađu
 Podrid (Kosovo), naselje na Kosovu